Los sipúnculos o sipuncúlidos (Sipuncula) son un grupo de anélidos, marinos y con el cuerpo no segmentado. Se conocen entre 144 y 320 especies. Se les denomina gusanos cacahuete, una traducción literal de su nombre común en inglés, peanut worms. Tradicionalmente se clasificaban como un filo aparte, pero los análisis genéticos los clasifican como un grupo derivado de los anélidos razón por la cual se incluyen en este filo, mientras que otros análisis basados en morfología y fósiles no han aceptado esta propuesta.

Anatomía 
Normalmente no sobrepasan los 10 cm de largo. Su característica más destacable es su boca, rodeada por un anillo de tentáculos retráctiles. El tracto digestivo, en forma de U helicoidal, pasa de la cavidad oral a la parte posterior del cuerpo para luego remontar y acabar en un ano en el costado del animal; algunos grupos (géneros Aspidosiphon, Lithacrosiphon y Cloeosiphon) poseen una estructura calcificada anal (escudo anal anterior) y una porción calcificada posterior (escudo caudal).

Presentan celoma, pero no aparato circulatorio, aprovechan los fluidos intersticiales para el transporte de oxígeno y nutrientes. El celoma está separado en dos porciones por un saco de compensación; se distingue un celoma del introverto y otro del cuerpo. El exterior del cuerpo está muy muscularizado y les permite encogerse hasta parecer un cacahuate, de ahí su nombre en inglés "peanut worm".

Hábitat 
Los sipuncúlidos son bastante comunes y habitan en todos los rangos batimétricos (desde aguas poco profundas hasta profundidades abisales). Ciertas especies suelen utilizar como refugio conchas vacías de moluscos o tubos de poliquetos. Algunos escarban en rocas para hacerse refugio.

Filogenia 

Su relación filogenética con otros grupos ha supuesto muchos problemas. Se los clasificó como anélidos en un principio, a pesar de su ausencia de segmentación u otras características de este grupo. Después se los relacionó con los moluscos por las características de su desarrollo larvario. Hoy se juntan estos dos filos en Lophotrochozoa, que también incluye anélidos, nemertinos y varios filos más.

Los análisis genéticos retomarían las viejas clasificaciones y los englobarían dentro del filo Annelida, como parte del grupo de los poliquetos, pese al escaso parecido morfológico.

Los análisis genéticos han dado la siguiente filogenia para los sipúnculidos donde se agrupan dentro del árbol de los anélidos. Los poliquetos Amphinomida son el grupo hermano de Sipuncula.

Registro fósil 
El registro fósil es escaso por la labilidad de sus cuerpos. Algunos autores consideran que los hiolitos del Paleozoico, conchas cónicas con un opérculo cubriendo la abertura podrán tratarse de estructuras que se asemejarían a las placas anales de algunos sipuncúlidos. Más comunes son los rastros fósiles de su actividad biológica que aparecen en rocas sedimentarias desde el Precámbrico hasta la actualidad. El icnogénero Chondrites, que se presenta como pequeños tubos ramificados de hasta 5 mm de diámetro, ha sido interpretado como trazas de las redes de galerías que formaban estos organismos con su probóscide en el sedimento para alimentarse.

Gastronomía 
El «sipuncúlido de gelatina» (土笋冻) es una de las delicatessen de la localidad de Xiamen en la provincia china de Fujian.

Referencias

Enlaces externos 

 Sipuncula taxa with synonyms

Sipuncula